Mettbach steht für:

 Anna Mettbach (1926–2015), deutsche Sintezza, Überlebende des Porajmos
 Ernst Mettbach (1920–1972), deutscher Sinto, Überlebender des Porajmos, Zeuge im Nürnberger Ärzteprozess
 Mario Mettbach (1952–†), deutscher Politiker

 Mettbach (Ilm) ein Nebenfluss der Ilm
 Mettbach (Lahn) ein Nebenfluss der Lahn